Ка́йли — многозначное понятие. Может означать:

Носители фамилии 
  (1854—1901) — сенатор США от штата Южная Дакота (1891—1901).
  (1912—2004) — американский ландшафтный дизайнер.
 Кайли, Ева (род. 1978) — греческая политическая деятельница.
  (род. 1950) — главный военный хирург США в 2004—2007 годах.
  (род.1954) — американский спортивный комментатор.
 Кайли, Кевин Роберт (псевдоним Алекс Райли; род. 1981) — американский профессиональный рестлер. Сын комментатора Кевина Кайли.
  (род. 1981) — английский театральный актёр.
 Кайли, Ричард (1922—1999) — американский актёр.

Лингвистика 
  — язык группы кайли-памона австронезийской семьи.

Топоним 
 Кайли — городской уезд в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу в Китае.

См. также 
 Kylee (полное имя Кайли Сондерс) — японо-американская певица
 Kylie — дебютный альбом австралийской певицы Кайли Миноуг
 Кайл